Rajd Włoch był 5. rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2011. Rajd odbył się w dniach 6–8 maja, jego bazą było miasto Olbia na Sardynii. Rajd był także 3. rundą Mistrzostw Świata Samochodów S2000 (SWRC).

Rajd wygrał Sébastien Loeb, było to jego 64. zwycięstwo w karierze oraz 2. w tym sezonie. Loeb prowadził w rajdzie od pierwszego dnia. Pomimo pierwszej pozycji na trasie, co jest niekorzystne ze względu na konieczność oczyszczania drogi z luźnego szutru, utrzymał prowadzenie do końca. Drugie miejsce zajął Mikko Hirvonen, a trzecie Petter Solberg. Jari-Matti Latvala ukończył rajd na odległej 18. pozycji w wyniku wypadku pierwszego dnia zmagań.

Klasyfikacja ostateczna

Odcinki specjalne

Power Stage

Klasyfikacja po 5 rundzie

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com

2011
Włochy
2011 we Włoszech